Hospital del Henares (ziekenhuis) - ziekenhuis in San Fernando de Henares, provincie Madrid
 Hospital del Henares (metrostation) - metrostation nabij bovenstaand ziekenhuis